Le terme Marley désigne notamment :

Patronyme 

 Bob Marley (1945-1981) musicien reggae
 Ziggy Marley (1968- ), musicien reggae, fils aîné de Bob Marley
 Rohan Marley (1972- ), musicien reggae, fils de Bob Marley
 Stephen Marley (1972- ), musicien reggae, fils de Bob Marley
 Julian Marley (1975- ), musicien reggae, fils de Bob Marley
 Ky-Mani Marley (1976- ), musicien reggae, fils de Bob Marley
 Damian Marley (1978- ), musicien reggae, fils cadet de Bob Marley

 John Marley (1907-1984) acteur américain
 John Marley (1823 – 1891), géologue britannique
 Elaine Marley, un personnage de la saga en jeu vidéo Monkey Island
 Jacob Marley, un personnage du conte Un chant de Noël de Charles Dickens
 Louise Marley (1952- ), écrivaine américaine

Prénom 
 
 Marley Dias (2005-), militante et féministe américaine
 Marley Shelton (1974- ) actrice américaine

Marley est une chanson du groupe de reggae français Danakil (groupe)

Marley peut être un pseudonyme :

 Marley Marl, (1961- ) rappeur américain, de son vrai nom Marlon Williams.

Cinéma 

 Marley est un film-documentaire réalisé par Kevin Macdonald en 2011.
 Marley et moi est un film de David Frankel, sorti en 2008 en France
 Marley et moi 2 sorti en 2011.
 Marley Rose est un personnage de la série Glee.
 Marley Corbett est le personnage principal du film A Little Bit of Heaven.

Toponyme 

 Marley, village situé dans le Kent :
 Marley, hameau de la paroisse civile de Kingston dans le Kent (Angleterre) ;
 Marley, hameau de la paroisse civile de Northbourne dans le Kent (Angleterre).

Divers 
 Marley est aussi le nom d'une marque de bobs (les bobs MARLEY) vendus sur lemarley.fr 

Surnom
Patronyme anglais